Кайруан:

 Кайруан — город в Тунисе, святыня мусульман Магриба. 
 Кайруан — вилайет в Тунисе.
 «Кайруан» — тунисский футбольный клуб из одноимённого города.